Sichem steht für:

 Sichem, antike Stadt in Mittelpalästina
 Kloster Sichem, siehe Kloster Sittichenbach, Zisterzienserabtei in Sachsen-Anhalt
 Amt Sichem, siehe Amt Sittichenbach, Verwaltungseinheit des Kurfürstentums Sachsen
 Sichem (Person), Sohnes des Hiwiters Hamor, biblische Gestalt

Siehe auch:
 Zichem